Лінійний підпростір
 Гільбертів підпростір
 Евклідів підпростір
 Інваріантний підпростір
 Власний підпростір
 Ортогональний підпростір